

Anno 
 1062 – (MLXII in numeri romani) è un anno dell'XI secolo 
 1062 a.C.

Matematica 
 1062 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1062 Ljuba – asteroide della fascia principale del sistema solare